Ooster ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Jan Ooster (* 1958), deutscher Autor und Lyriker
 Matthijs Ooster (1747–1842), niederländischer Kaufmann und Versicherer